Большое Михалкино — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Лавровская волость».

Расположена у автодороги Псков — Изборск — Шумилкино ( или ), в 10 км к северу от волостного центра, деревни Лавры, и в 27 км к юго-западу от райцентра, города Печоры.

Население 
Численность населения деревни по оценке на конец 2000 года составляла 13 жителей.

Примечания

Ссылки 
 Карта O-35-092. Масштаю: в 1 см = 1 км
 Карта O-35-092-A Масштаб: в 1 см 500 м.
 Госгисцентр

Населённые пункты Печорского района